Ку́рникова — женская форма фамилии Курников.
 Известные носительницы 
 Курникова, Анна Сергеевна (род. 1981) — российская теннисистка и фотомодель.
 Курникова, Наталия Фёдоровна — российский галерист, владелец арт-галереи «Наши художники».
 Курникова, Татьяна Станиславовна (род. 1965) — советская пловчиха. См. также 
 Курников, Лев Андреевич (1907—1997) — советский военный деятель, вице-адмирал, подводник.